Kedungadem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedungadem, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kedungadem, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar